bijatyka – bójka, w której uczestniczy kilka osób
 bijatyka – gatunek gier komputerowych